Гунэ́й — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Гунэй».

География 
Находится в юго-восточной части района, к северу от реки Онон (1,5 км), на расстоянии 84 километра к югу от посёлка городского типа Агинское. Абсолютная высота — 639 метров над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года мужчины составляли 48,7 %, женщины — соответственно 51,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года буряты составляли 73 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, филиалы Агинской школы искусств и ДЮШС, участковая больница и дацан.

Примечания 

Населённые пункты Агинского района